Chilworth – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Chilworth – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)